Ludovic Delporte(Sainte-Catherine-lès-Arras, 6 de fevereiro de 1980) é um futebolista da França. Joga como meio-campista no Gimnàstic de Tarragona.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Pas-de-Calais
Futebolistas da França
Futebolistas do Club Atlético Osasuna